Rob Brown peut désigner :
 Rob Brown (1968-), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Rob Brown (1971-), un des membres d'Autechre, groupe britannique de musique électronique ;
 Rob Brown (1981-), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Rob Brown (1984-), un acteur américain.

Voir aussi